Tenisový turnaj ATP Abierto Mexicano Telcel 2011 se konal ve dnech 21. - 26. února v mexickém Acapulcu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 955 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  David Ferrer (vítěz)
  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Nicolás Almagro (finále)
  Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále)
  Albert Montañés (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (semifinále)
  Juan Mónaco (čtvrtfinále)
  Juan Ignacio Chela (1. kolo, skreč)

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=170

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= David Ferrer
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Alexandr Dolgopolov
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=1

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Nicolás Almagro
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Thomaz Bellucci
| RD1-score4-1=64
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= David Ferrer
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=62
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Nicolás Almagro
| RD2-score2-1=64
| RD2-score2-2='''7
| RD2-score2-3=2
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (čtvrtfinále)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák (1. kolo)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Abierto Mexicano Telcel
ATP World Tour 2011